Peabody kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Peabody (Kansas)
Peabody (Massachusetts)

maar ook naar:

George Foster Peabody, een Amerikaans zakenman en filantroop
Peabody Award, een Amerikaanse mediaprijs